Dante Rivola – ciclista su strada italiano
 Francesco Rivola – orientalista e presbitero italiano
 Massimo Rivola – dirigente sportivo italiano
 Rivola – antica famiglia bergamsaca